El Gran Premio de la República Checa de Motociclismo de 2003 (oficialmente Gauloises Grand Prix České Republiky) fue la décima prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2003. Tuvo lugar en el fin de semana del 15 al 17 de agosto de 2003 en el Autódromo de Brno, situado en Brno, Moravia, República Checa.

La carrera de MotoGP fue ganada por Valentino Rossi, seguido de Sete Gibernau y Troy Bayliss. Randy de Puniet ganó la prueba de 250 cc, por delante de Toni Elías y Manuel Poggiali. La carrera de 125 cc fue ganada por Dani Pedrosa, Stefano Perugini fue segundo y Alex de Angelis tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias

Enlaces externos 
 Estadísticas oficiales de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Gran Premio de la República Checa de Motociclismo
Republica Checa
República Checa en 2003